Okręty US Navy o nazwie USS "Sands", pochodzącej od Benjamina F. Sandsa i jego syna Jamesa H. Sandsa:
Pierwszy "Sands" (DD-243/APD-13) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1920-1945.
Drugi "Sands" (AGOR-6) wszedł do służby w 1965, został skreślony z listy w 1990 i sprzedany Brazylii.
Sands